Стадіони:

 Керроу Роуд (Carrow Road) — футбольний стадіон в Норвічі, Англія . 
 Лофтус Роуд (Loftus Road) — футбольний стадіон у Шепердс Буш, Лондоні, Англія . 
 Енфілд Роуд — футбольний стадіон у місті Ліверпуль, Англія. 
Географічні об'єкти:
 Пайк-Роуд (Алабама) — містечко в окрузі Монтґомері, штат Алабама, США. 

Інше:
 Студія «Еббі Роуд»